Суперкубок Албанії з футболу 2021 — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 серпня 2021 року між чемпіоном Албанії клубом Теута та володарем кубка Албанії клубом Влазнія.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway

2021
Албанія
Серпень 2021
2021 в албанському спорті